Термин Голубая дыра обычно относится к подводным пещерам или провалам, но может также относится к некоторым конкретным специфичным Голубым дырам:
 Голубая дыра, в Красном море
 Большая голубая дыра — голубая дыра в Белизе
  — парк «Голубая дыра» в Белизе
 Голубая дыра Дина — Голубая дыра на Багамах
  — Голубая дыра в Нью-Джерси
  — Голубая дыра в Касталио, Огайо
  — Голубая дыра во Флориде
 Голубая дыра (Blue Hole de Sigua) — один из дайв-сайтов неподалёку от острова Ларго-дель-Сур, Куба
 Голубая дыра — один из дайв-сайтов неподалёку от острова Кайо-Коко, Куба
 Голубая дыра — один из дайв-сайтов неподалёку от острова Мактан, Филиппины

также:
  — серия манг

Примечания